Esistono due comuni francesi con questo nome

Chagny – Ardenne
Chagny – Saona e Loira